Изабелла Португальская — имя, которое может относиться к нескольким представительницам европейской монархии:

 Святая Изабелла Португальская (1271—1336) — королева Португалии, дочь Педро III Арагонского, жена Диниша Португальского
 Изабелла, сеньора де Пенела (1292—1367), внучка короля Диниша Португальского, дочь Альфонсу, сеньора де Порталегре, жена инфанта Хуана, сеньора Бискайи
 Изабелла Португальская (1324—1326) — дочь короля Афонсу IV, скончалась в детстве
 Изабелла Португальская, сеньора Визеу (1364—1395) — дочь Фернанду I Португальского
 Изабелла Португальская, герцогиня Бургундии (1397—1471) — дочь Жуана I, жена Филиппа III Доброго, герцога Бургундии
 Изабелла де Барселуш (1402—1466) — дочь Альфонса I, герцога Браганса
 Изабелла Коимбрская (1432—1455) — дочь Педру, герцога Коимбры, первая жена Афонсу V Португальского
 Изабелла Португальская (1428—1496) — дочь инфанта Жуана Португальского, королева Кастилии, вторая жена Хуана II Кастильского
  (1459—1521) — дочь инфанта Фернандо, герцога Визеу, жена Фернандо II, герцога Браганса
 Изабелла Арагонская (1470—1498) — королева Португалии, дочь Изабеллы Кастильской и Фердинанда Арагонского, первая жена Мануэла I Португальского
 Изабелла Португальская (1503—1539) — королева Испании, жена императора Карла V Габсбурга, мать короля Филиппа II
 Изабел Браганса, герцогиня Гимарайнш (1512—1576) — дочь Хайме, герцога Браганца, жена инфанта Дуарте, герцога Гимарайнш
 Изабелла Португальская (1529) — дочь Жуана III Португальского, скончалась в младенчестве
 Изабелла Клара Евгения Испанская (1566—1633) — дочь Филиппа II, короля Испании и Португалии
 Изабелла Мария Эмилия Португальская (1648—1717) — праправнучка Антонио из Крату, замужем за бароном Адрианом ван Гендтом, жила в изгнании в Голландии
 Изабелла Луиза, принцесса де Бейра (1668—1690) — дочь Педру II Португальского
 Мария Изабелла Португальская (1797—1818) — инфанта Португальская, королева Испании
 Изабелла Мария Португальская (1801—1876) — дочь Жуана VI Португальского
 Изабелла Бразильская (1846—1921) — дочь Педру II Браганса, императора Бразилии
  (род. 1966) — жена Дуарте Пиу, герцога Браганса

См. также 
 Изабелла Браганса